Het wereldkampioenschap schaken 1997/1998 bestond uit twee delen. Het eerste deel was een groot knock-outtoernooi dat werd gehouden in de Nederlandse stad Groningen van 9 december tot en met 30 december 1997. De winnaar was Viswanathan Anand.
Het tweede deel was een match tussen Anand en regerend wereldkampioen Anatoli Karpov. Deze match werd gespeeld in het Zwitserse Lausanne van 2 tot en met 9 januari 1998. De eigenlijke match eindigde in 3 - 3, waarna Karpov de tie-break won met 2 - 0.

Het betrof hier het officiële, door de FIDE georganiseerde wereldkampioenschap. De concurrerende 'klassieke' wereldkampioen, Garri Kasparov, deed niet mee.

Formule 
Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outformule. Begonnen werd met 128 deelnemers. Deze speelden minimatches van twee partijen. Als deze in 1-1 eindigden werd een tie-break gespeeld. Deze bestond uit twee rapidpartijen en als dan nog geen beslissing was gevallen twee snelschaakpartijen. Was de stand daarna nog gelijk dan werd de match beslist met een sudden death-partij.

In de finale werden een match van vier partijen gespeeld, met dezelfde tie-breakregels als de andere rondes.

Het was de eerste keer dat een knock-outtoernooi werd gebruikt in de strijd om het wereldkampioenschap.

Verloop 
De uitslagen vanaf de 1/8 finale waren:

Het scoreverloop in de match Karpov - Anand was:

Het scoreverloop in de tie-break was:

1997
Schaken in Nederland
Schaken in Zwitserland
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaken
Schaken